Shizi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shizi (köping i Kina, Jiangsu), 
 Shizi (köping i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar